Shimoji ist der Familienname folgender Personen:

 Mikio Shimoji (* 1961), japanischer Politiker
 Shō Shimoji (* 1985), japanischer Fußballspieler